AAK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aranuka, atollo di Aranuka (Kiribati)
 aak – codice ISO 639-3 della lingua ankave
 AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (in lingua italiana: Alleanza per il Futuro del Kosovo), partito politico del Kosovo
 AAK – codice speciale che indentifica le Compagnie di Trasporti dello Stato nelle targhe d'immatricolazione estoni
 Aak  – genere di musica di corte coreana, ma è una forma importata dalla musica rituale cinese